Trap House 4 — одинадцятий студійний альбом американського репера Gucci Mane, виданий 4 липня 2014 р. Сиквел до Trap House III (2013). Є другою платівкою підряд, на час виходу якої Gucci перебував за ґратами. 6 квітня 2015 видали мікстейп Trap House 5 (The Final Chapter).

Список пісень

Чартові позиції

Посилання 

Альбоми Gucci Mane